Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Ваня Кінґ і Алла Кудрявцева.
Бетані Маттек-Сендс і Коко Вандевей виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Кароліна Плішкова з рахунком 4–6, 6–4, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2016